Die Abkürzung NAL bezeichnet:
 NAL-Zulassung für Telekommunikationsprodukte, eine Zertifizierung für Telekommunikationsprodukte für den chinesischen Markt
 Nakanihon Airlines, alter Name der japanischen Fluggesellschaft Air Central
 Network Application Layer
 National Aerospace Laboratory in Japan
 NetWare Application Launcher von Novell

Nal bezeichnet:
 Nal (Schiff, 1892), eine deutsche Viermastbark, die 1922 am Kap Hoorn verloren ging
 archäologische Fundstätte in Pakistan, siehe Sohr Damb
 im indischen Bundesstaat Maharashtra Alternativbezeichnung der Fasstrommel Dholki

Nál bezeichnet:
 eine Figur aus der nordischen Mythologie, siehe Laufey

Siehe auch:
 Nahl

NAL